Ихтиозавр может означать:
 Ихтиозавр — отряд вымерших морских пресмыкающихся рода Ихтиозавры
 Ихтиозавр (Half-Life) — водоплавающее существо мира Зен, встречающееся в играх Half-Life и Half-Life: Opposing Force
 Ихтиозавр (альбом) — альбом рок-группы «Телевизор» (2016)
 Ихтиозавр (торпеда) — перспективная российская электрическая неуправляемая торпеда УЭТ-1  калибра 533 мм производства завода «Дагдизель»; впервые о ней открыто сообщено в 2017 г.; экспортный вариант — УЭТ-1Э

Примечания